Сајмиште може бити:

 Сајмиште (Београд), 
 Сајмиште (Нови Сад), 
 Логор Сајмиште, 
 Старо сајмиште